Stubach heißen:

Orte:
 Stubach (Gemeinde Oepping), Ortsteil von Oepping, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Stubach (Gemeinde Uttendorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Uttendorf im Oberpinzgau, Land Salzburg
 Stubach (Ulmbach), Wüstung in der Gemarkung Ulmbach, heute Teil von Steinau an der Straße, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Geografie:
 Stubach (Mosel), linker Nebenfluss der Mosel
 Stubache, Gebirgstal im Oberpinzgau, Nebenfluss der Salzach

Siehe auch:
 Stübach
 Stubbach
 Stupbach
 Stuppach